Селигман има више значења:
 Селигман (Аризона)
 Селигман (Мисури)